Ангарский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Ангарский, Иннокентий Ионович (1885—1942) — советский разведчик.
 Ангарский, Николай Семёнович (1873—1941) — русский революционный деятель, партийный литератор.

Населённые пункты 
 Ангарский — посёлок в составе города Волгоград Волгоградской области.
 Ангарский — село в Аларском районе Иркутской области.
 Ангарский — посёлок в Богучанском районе Красноярского края.

Полигон 
Ангарский — военный полигон ЧФ России в Симферопольском районе Крыма, возле села Заречное.

См. также 
 Ангарская
 Ангарское
 Ангарск (значения)
 Ангара (значения)